Тея () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Teya c майянского языка можно перевести как: место, где растёт саподилья.

Площадь муниципалитета равна 78 км², что составляет 0,2 % от площади штата, а наивысшая точка — 9 метров над уровнем моря, расположена в поселении Чан-Шунаан.

Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на севере с Кансакабом, на востоке с Тепаканом, на юге с Исамалем и Теканто, и на западе с Сумой.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1918 году, в его состав входит 2 населённых пункта:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и скотоводство — 46,1 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 29,3 %;
 производство и строительство — 23,8 %;
 безработные — 0,8 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 протяжённость дорог: 45,3 км;
 электрификация: 96,5 %;
 водоснабжение: 87,5 %;
 водоотведение: 83,1 %.

Достопримечательности 
В муниципалитете можно посетить церковь Апостола Варнавы.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Муниципалитеты Юкатана
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Юкатана